Национальный центр США по слежению за ураганами (, сокращённо NHC) — правительственное агентство США, подразделение Национальной метеорологической службы со штаб-квартирой в Флоридском международном университете в Майами, Флорида.

Его целью является отслеживание и прогнозирование развития тропических депрессий, тропических штормов и ураганов. Когда ожидается приход тропического циклона в пределах следующих 36 часов, центр объявляет соответствующие сообщения в новостях различных средств массовой информации, в том числе NOAA Weather Radio. Также NHC является одним из региональных специализированных метеорологических центров, отвечающий за отслеживание тропических циклонов в бассейне северной части Атлантического океана и восточной части Тихого океана, поэтому центр является международным местом сбора и распространения информации о циклонах в этих районах.

Примечания

Ссылки 
 NOAA National Hurricane Center website
 The Unofficial National Hurricane Center’s Twitter

Государственные организации США
Тропическая метеорология
Организации, основанные в 1898 году
Региональные специализированные метеорологические центры